Sciara kan syfta på:

 Sciara, Palermo – en kommun i Italien
 Sciara (tvåvingar) – ett släkte av tvåvingar